Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але цього разу вони виступали в парі з іншими партнерками.

Стаббс разом з Оленою Бовіною виграли титул, у фіналі перемігши Реймонд разом з Ліндсі Девенпорт з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Toray Pan Pacific Open
Pan Pacific Open